The Conspiracy (1914), een film van Allan Dwan
The Conspiracy (1916), een film van Henry MacRae
The Conspiracy (2012), een film van Christopher MacBride